AFF é um acrónimo de três letras que pode referir-se a:

Biologia
Abreviatura de Affinis

Geografia
Rio Aff

Organizações 
 Associação Farroupilhense de Futsal
 Afghanistan Football Federation

Companhias 
 Adult FriendFinder

Outros 
 A Fine Frenzy, cantora
 Fraude nigeriana (do inglês advance-fee fraud)
 .aff, um ficheiro de extensão

Desambiguações de siglas